Dubrawa (div. slav. dubrava, dt. ‚Hain‘) heißen folgende geographische Objekte:

 Dubrau (Vetschau/Spreewald), Wüstung in Koßwig, Stadt Vetschau/Spreewald in Brandenburg (sorbischer Name)
 Dubrau (Wiesengrund), Ortsteil von Wiesengrund in Brandenburg (sorbischer Name)
 Großdubrau, Gemeinde in Sachsen (sorbischer Name Wulka Dubrawa) 
 Krugau, Ortsteil von Märkische Heide in Brandenburg (sorbischer Name)
 Trattendorf, Stadtteil von Spremberg in Brandenburg (sorbischer Name)

 Dubrawa (Baschkortostan), Ort in der Republik Baschkortostan, Russland
 Dubrawa (Brjansk, Brassowo), Ort im Rajon Brassowo, Oblast Brjansk, Russland
 Dubrawa (Brjansk, Karatschew), Ort im Rajon Karatschew, Oblast Brjansk, Russland
 Dubrawa (Brjansk, Klinzy), Ort im Rajon Klinzy, Oblast Brjansk, Russland
 Dubrawa (Brjansk, Potschep, Schumorowo), Ort in der Landgemeinde Schumorowo, Rajon Potschep, Oblast Brjansk, Russland
 Dubrawa (Brjansk, Potschep, Suprjagino), Ort in der Landgemeinde Suprjagino, Rajon Potschep, Oblast Brjansk, Russland
 Dubrawa (Brjansk, Schukowka), Ort im Rajon Schukowka, Oblast Brjansk, Russland
 Dubrawa (Brjansk, Starodub), Ort im Rajon Starodub, Oblast Brjansk, Russland
 ein ehemaliger Ort in der Oblast Kaliningrad, nach Chrabrowo eingegliedert, Russland (bis 1946 Korreynen, Kreis Königsberg Land/Samland, Ostpreußen)
 Dubrawa (Kaliningrad, Osjorsk), Ort in der Oblast Kaliningrad, Russland (bis 1938 Buylien, 1938–1946 Schulzenwalde, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen)
 Dubrawa (Kaluga), Ort in der  Oblast Kaluga, Russland
 Dubrawa (Kursk, Bolschoje Soldatskoje), Ort im Rajon Bolschoje Soldatskoje, Oblast Kursk, Russland
 Dubrawa (Kursk, Korenewo), Ort im Rajon Korenewo, Oblast Kursk, Russland
 Dubrawa (Kursk, Manturowo), Ort im Rajon Manturowo, Oblast Kursk, Russland
 Dubrawa (Kursk, Schtschigry), Ort im Rajon Schtschigry, Oblast Kursk, Russland
 Dubrawa (Lipezk), Ort  in der Oblast Lipezk, Russland
 Dubrawa (Nischni Nowgorod, Dalneje Konstantinowo), Ort im Rajon Dalneje Konstantinowo, Oblast Nischni Nowgorod, Russland
 Dubrawa (Nischni Nowgorod, Gorodez), Ort im Rajon Gorodez, Oblast Nischni Nowgorod, Russland
 Dubrawa (Nowosibirsk), Ort  in der Oblast Nowosibirsk, Russland
 Dubrawa (Omsk), Ort in der Oblast Omsk, Russland
 Dubrawa (Orjol, Chotynez, Krasnyje Rjabinki), Ort im Rajon Chotynez, Landgemeinde Krasnyje Rjabinki, Oblast Orjol, Russland
 Dubrawa (Orjol, Chotynez, Studjonka), Ort im Rajon Chotynez, Landgemeinde Studjonka, Oblast Orjol, Russland
 Dubrawa (Orjol, Soskowo), Ort im Rajon Soskowo, Oblast Orjol, Russland
 Dubrawa (Pensa), Ort in der Oblast Pensa, Russland
 Dubrawa (Rostow), Ort in der Oblast Rostow, Russland
 Dubrawa (Tula), Ort in der Oblast Tula, Russland
 Dubrawa (Wladimir), Ort in der Oblast Wladimir, Russland
 Dubrawa (Woronesch), Ort in der Oblast Woronesch, Russland

 Dubrawa (Brest), Ort in der Woblast Brest, Weißrussland

Siehe auch:
 Doubrava
 Dubrava
 Dubraw
 Dubrow (Begriffsklärung)
 Dubrau